Anita Thallaug – cantante e attrice norvegese
 Axel Thallaug – politico norvegese
 Edith Thallaug – attrice teatrale e cantante d'opera norvegese
 Erik Thallaug – fotografo norvegese
 Haakon Thallaug – avvocato norvegese